7ºD é uma série portuguesa produzida pelo canal Disney Channel que teve sua pré-estréia ocorrida no dia 16 de setembro de 2013 nos Estados Unidos e Canadá.

No dia 15 de Abril de 2014 foi renovado uma segunda temporada. Em 20 de setembro de 2014 foi renovado uma terceira temporada.

Episódios

1ªTemporada (2012-2013)
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%;"
|-
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| #
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| #
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| Título
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| Dirigido por
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| Escrito por
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| Estreias
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| Código deprodução
! scope="col" style="background:#CD0000; color:#fff;"| Audiência(em milhões)

{|